Так начиналась жизнь

 Так начиналась жизнь — антифашистская подпольная комсомольская организация.
 Так начиналась жизнь — роман Александра Патреева (1957).
 Так начиналась жизнь — повесть Филиппа Наседкина (1964).
 Так начиналась жизнь — роман Александра Савчука (1967).